T5 puede referirse a:
 Telecinco, cadena de televisión de España; 
 Motor T5, motor de Volvo; 
 Soyuz T-5, una misión de la Soyuz T en 1982; 
 Código IATA de la Turkmenistan Airlines; 
 Uno de los 12 pares de los nervios raquídeos torácicos del Nervio espinal; o
 Quinta vértebra torácica.